Teatro comunale di Ferrara
 Teatro Nuovo (Ferrara)